Карел Скаличка (; 1 ноября 1896, Прага — 10 декабря 1979, Буэнос-Айрес) — чешский и аргентинский шахматист.

В составе сборной Чехословакии участник 3-х Олимпиад (1931—1933, 1939), а также 1-й неофициальной шахматной олимпиады 1924 года (команда Чехословакии стала победителем).

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 Выступления Карела Скалички на неофициальных шахматных олимпиадах

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Аргентины